She (1917), een film uit 1917
 She (1965), een film uit 1965
 She (album), een muziekalbum van Caamora
 She (dialect), een dialect
 She (Charles Aznavour), een single van Charles Aznavour
 She (Elvis Costello), de single van Aznavour in de herhaling door Elvis Costello
 She (Green Day), een single van de Amerikaanse punkband Green Day
 She (Di-rect), een single van de Nederlandse rockband Di-rect
 She (volk), een volk in China
 She (achternaam) 佘 en 奢, een Chinese achternaam
 keizerin She 蛇皇后, de vrouw van een Chinese keizer van de latere Qin-dynastie
 She (Anhui) 歙县, een arrondissement in Anhui
 She (Hebei) 歙县, een arrondissement in Hebei
 She (roman), She: A History of Adventure
 SHE, de IATA-afkorting van Shenyang Taoxian International Airport
 she, het Engelse persoonlijk voornaamwoord van "zij"
 SHE, Standaard-waterstofelektrode
 S.H.E., een Taiwanese meisjesband
 SHE, 'Safety, Health and Environment', Engelse benaming voor een veiligheidsafdeling van een bedrijf of instelling